Швейцария на детском конкурсе песни Евровидение участвовала единожды — в 2004 году. Тогда эта страна заняла 16 место, получив 4 очка. В дальнейшем Швейцария также планировала отправлять своих конкурсантов на конкурс, но из-за финансовых трудностей и неудачного дебюта отказывается от участия. 2023 году она вернулась на конкурс

Участия

Голоса за Швейцарию (2004)

Ссылки 
 Детское Евровидение 2004 ESCKAZ.com

Музыка Швейцарии